Lo svizzero Roger Federer è riuscito a vincere per la terza volta consecutiva il titolo battendo in finale lo statunitense Andy Roddick per 6-2, 4-6, 7-5, 6-1. Roger è il primo a fare tripletta dopo Ivan Lendl che vi riuscì nel triennio 1985-1987, per la seconda volta in carriera vince 3 titoli dello Slam nella stessa stagione ed è anche il primo in assoluto a fare doppietta Wimbledon-US Open per 3 anni di fila.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni

US Open 2006
ATP Tour 2006